Noto per la realizzazione di accurati disegni tecnici dei dettagli delle monoposto, segue regolarmente dal vivo  tutti i Gran Premi a partire dal GP d'Italia del 1996.

Carriera 
Debutta nel 1996 scrivendo per Il Giornale.  Nel 1997 segue la sua prima stagione completa di Formula 1, come commentatore/analista tecnico per la RAI, affiancando le collaborazioni sulla carta stampata per Il Giornale, i settimanali specializzati Rombo e  Auto Oggi.

Negli anni seguenti la sua attività si estende a numerose collaborazioni con testate estere tra cui Auto hebdo(Francia),  Rallye Racing e Auto bild Motorsport(Germania), Turun Sanomat(Finlandia), Motoring News(Gran Bretagna), F1Sokuho(Giappone). 
Nel 2004 scrive per la rivista ufficiale della Formula 1 il mensile  Formula 1 Magazine e sul sito ufficiale F1.com per il quale collabora sino alla fine del 2008. 

Nel 2007 scrive per il Corriere della Sera sino a quando ritorna a collaborare con Il Giornale a fine 2008. 

Dal 2016 scrive stabilmente per La Gazzetta dello Sport e nel 2018 inizia la collaborazione con il settimanale Autosprint Implementa, nello stesso anno, la produzione di video animazioni in grafica 3D per Sky Sport F1(Italia). La produzione di contenuti in 3D si consolida aggiungendo nuove collaborazioni con televisioni estere tra cui  Ziggo Sport(Olanda). 

Dal 2019 Brembo gli affida la produzione dei video Hardest Braking Point, sulle frenate più severe di ciascun tracciato del Mondiale, distribuiti alle emittenti TV detentrici dei diritti F1, in tutto il mondo.

Nel 2020 ha pubblicato il suo primo libro per la Giorgio Nada Editore, un annuario tecnico dal titolo Formula 1 2019 La Tecnica, tradotto e pubblicato anche in lingua inglese.

Nel 2021 ha curato la traduzione tecnica per l'edizione italiana dell'autobiografia di Adrian Newey "Come ho progettato il mio sogno", tratta dall'originale How to build a car", pubblicata da CDM Edizioni.

Note

Collegamenti esterni